Cet article présente une liste des communes du canton de Lucerne.

Liste 
En 2021, le canton de Lucerne comptait 80 communes, réparties sur 6 Arrondissements électoraux qui remplacent les 5 anciens districts. Le canton s'étend également sur le lac de Baldegg et les lacs de Hallwil, de Sempach, de Zoug et des Quatre-Cantons, sans que ces cinq zones ne fassent partie d'aucune commune (ou d'aucun arrondissement électoral) ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.

Fusions de communes 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Lucerne.

Voir aussi

Liens internes 
 Canton de Lucerne
 Communes suisses
 Arrondissements électoraux du canton de Lucerne
 Districts du canton de Lucerne (ancienne subdivision)

Références 

Lucerne